Csehország
 Veselá, település a Pelhřimovi járásban
 Veselá, település a Rokycanyi járásban
 Veselá, település a Semilyi járásban
 Veselá, település a Zlíni járásban
 Veselá, Barchov településrésze a Pardubicei járásban
 Veselá, Mnichovo Hradiště településrésze a Mladá Boleslav-i járásban
 Veselá, Sedletín településrésze a Havlíčkův Brod-i járásban
 Veselá, Zašová településrésze a Vsetíni járásban
lásd még
 Vesela (egyértelműsítő lap)